Шайб (Scheib):
 Шайб (Кирксхлаг) (Scheib), Кирксхлаг (Цветль)
 Исраэль Шайб

 Ша́йба (< Scheibe)
 Ша́йба (< Scheibe)
 хоккейная шайба
 хоккей с шайбой
 Сборная Швеции по хоккею с шайбой
 Шайбу! Шайбу!